Priest steht für:

 Priest, britischer Spielfilm (1994), siehe Der Priester
 Priest (Comic), Manhwa-Serie aus Südkorea
 Priest (Film), US-amerikanische Comicverfilmung (2011)
 M7 Priest, eine US-amerikanische Panzerhaubitze, siehe M7 (Panzerhaubitze)

Priest ist der Familienname folgender Personen:
 Akbar DePriest (1930–2007), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Alexis de Guignard, Comte de Saint-Priest (1805–1851), französischer Diplomat und Historiker
 Cherie Priest (* 1975), US-amerikanische Schriftstellerin
 Christopher Priest (* 1943), britischer SF-Schriftsteller
 Christopher Priest (Comicautor) (* 1961), US-amerikanischer Comicautor
 Damian Priest (* 1982), amerikanischer Wrestler
 François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest (1735–1821), französischer Diplomat und Staatsmann 
 George L. Priest (* 1947), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Graham Priest (* 1948), britischer Philosoph
 Guillaume Emmanuel Guignard de Saint-Priest (1776–1814), französischer General in russischen Diensten
 Ivy Baker Priest (1905–1975), US-amerikanische Regierungsbeamtin
 Lee Priest (* 1972), australischer Profibodybuilder
 Marvin Priest (* 1981), britisch-australischer Pop- und R&B-Sänger
 Maxi Priest (* 1961), britischer Reggae-Sänger und -Songwriter
 Oscar Stanton De Priest (1871–1951), US-amerikanischer Politiker
 Patricia Ann Priest (* 1936), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Percy Priest (1900–1956), US-amerikanischer Politiker
 Steve Priest (1948–2020), britischer Rockmusiker